Le vol United States Air Force 21 était un vol entre Zagreb et Dubrovnik via  Tuzla. Le Boeing T-43 (version modifiée du Boeing 737-200)  qui assurait ce vol s'est écrasé le . Les 30 passagers et 5 membres d'équipage sont morts dans l'accident. Parmi les victimes, on compte Ronald Brown, alors secrétaire au Commerce des États-Unis.

Enquête et causes de l'accident 

L'appareil a dévié de sa trajectoire lors de l'approche finale, alors que la météo était très mauvaise. L'aéroport n'était pas équipé de balises d'atterrissage ILS ni de radar d'approche, mais uniquement de balises non directionnelles (NDB). L'appareil était équipé d'un seul radiocompas (ADF) au lieu de deux, et les cartes d'approche n'étaient pas aux normes. De plus il n'y avait pas de boites noires, ce qui a rendu l'enquête difficile.

Médias 

L'accident a fait l'objet d'un épisode dans la série télé Air Crash nommé « Vol officiel » (saison 4 - épisode 8).

Notes et références

Liens externes 

Rapport du ministère de la défense américain

United States Air Force 0021
United States Air Force 0021
United States Air Force 0021
Histoire de l'United States Air Force
1996 en Croatie
Avril 1996
United States Air Force